Фафнир:
 Фафнир — персонаж норвежских мифов и оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга».
 Фафнир — звезда в созвездии Дракона, у которой обнаружена экзопланета.
 Fafner — модель боевых роботов, на которых сражаются персонажи аниме-сериала Soukyuu no Fafner.
 Фафнир (автомобили) — марка автомобилей, выпускавшихся одноимённой фирмой в Германии в 1908-26.